Forest o bosc, terreny amb abundant presència d'arbres
 Topònims:
 Forest  o Vorst , comuna de la Regió de Brussel·les-Capital (Bèlgica)
 La Forest-Landerneau o Ar Forest-Landerne, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Finisterre
 Forest-en-Cambrésis, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, departament de Nord
 Waltham Forest, districte de Londres, Regne Unit
 Forest-sur-Marque, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, departament de Nord
 Estats Units:
 Forest (Louisiana)
 Forest (Mississipí)
 Forest (Ohio)
 Forest (Virgínia)
 Biltmore Forest, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Black Forest, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Del Monte Forest, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Fern Forest, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Hawaii
 Forest Acres, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Forest City, diversos indrets
 Forest Glen
 Forest Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Forest Heights, població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Forest Hill (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Forest Hills (Carolina del Nord)
 Forest Hills (Kentucky)
 Forest Hills (Pennsilvània)
 Forest Hills (Tennessee)
 Forest Home, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Forest Lake (Minnesota)
 Forest Meadows, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Forest Oaks, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Forest Park (Geòrgia)
 Forest Park (Oklahoma)
 Forest Park (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Forest River, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Lagunitas-Forest Knolls, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Lake Forest (Califòrnia)
 Lake Forest (Illinois)
 Lake Mack-Forest Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Neuse Forest, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Park Forest, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Park Forest Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 River Forest (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 River Forest (Indiana)
 Wake Forest, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Biografies:
 Forest Whitaker (1961, Longview, Texas), actor, productor i director de cinema estatunidenc
 Genoveva Forest i Tarrat o Eva Forest (Barcelona, 1928 - Hondarribia, 2007), escriptora i editora
 Lee De Forest (Iowa, 1873 - Hollywood, 1961), inventor estatunidenc
 Obres:
 Sherwood Forest (videojoc), videojoc d'aventura per al microordinador Apple II publicat el 1982
 The Petrified Forest, pel·lícula estatunidenca dirigida per Archie Mayo i estrenada l'any 1936
 Heavenly Forest, pel·lícula japonesa dirigida per Takehiko Shinjo estrenada el 2006
 Organitzacions:
 Forest Green Rovers Football Club, equip de futbol anglès de Nailsworth (Gloucestershire)
 Forest Rangers Football Club, club de futbol de la ciutat de Ndola, Zàmbia
 Nottingham Forest Football Club, club de futbol d'Anglaterra de la ciutat de Nottingham, comtat de Nottinghamshire